Baleswar (Oriya) bzw. Baleshwar (Bengalisch) bezeichnet:

eine Stadt in Orissa (Indien), siehe Baleswar
einen Distrikt in Orissa (Indien), siehe Baleswar (Distrikt)
einen Fluss in Bangladesch, siehe Baleshwar (Fluss)